Anna De Weert (1867-1950) : peintre belge ;
 Kevin De Weert (1982-) : coureur cycliste belge ;
 Sebald de Weert (1567-1603) : navigateur néerlandais.

Voir aussi